En France, le terme de Républicains indépendants peut faire référence :

 à l'époque de la  Troisième République :
 au groupe des républicains indépendants et d'action sociale à la Chambre des députés ;
 au groupe des Indépendants républicains (1932-1942) ;
 sous la Cinquième République :
 au groupe des Républicains indépendants (RI) au Sénat (1959-1977) ;
 au groupe des Républicains indépendants (RI) à l’Assemblée nationale (1962-1978) ;
 à la Fédération nationale des républicains indépendants (FNRI), parti politique fondé en 1966 et devenu en 1977 le Parti républicain, avec pour principal dirigeant Valéry Giscard d'Estaing ;
 au groupe des républicains indépendants et d'action sociale au Sénat à la fin des années 1960 ;
 au groupe des Républicains et indépendants au Sénat (1993-2002).